Минидока () — слово языка лакота, означающее «источник воды». Распространено в качестве топонима в регионе  (южная часть штата Айдахо, США).

Топонимы, объекты и проекты Волшебной Долины 
 Минидока — округ.
  — город в одноимённом округе.
  — плотина на реке Снейк.
  — .
  — ирригационный проект.